Toate râurile din România aparțin bazinului hidrografic al Mării Negre:

Note 

 Lungime
Râuri, România